Merkert ist der Familienname folgender Personen:

 Jörn Merkert (* 1946), deutscher Museumsdirektor
 Maria Merkert (1817–1872), Mitgründerin der Kongregation der Schwestern von der heiligen Elisabeth

Siehe auch:
 Märkert